Slovo Lacerta může znamenat:

 v zoologii
 rod Ještěrka
 v astronomii
 souhvězdí Ještěrky

Externí odkazy